Psicologia
Transferência — fenômeno psicanalítico
Transferência mental —  processo hipotético de codificação de uma mente biológica

Físico-química
Transferência de calor convectiva — transferência de calor entre diferentes meios, pelo movimento de fluidos
Transferência de massa — migração de elementos químicos em um dado meio físico

Tecnologia
Transferência de tecnologia — transferência de conhecimento tecnológico entre indivíduos, empresas ou governos

Desambiguação